Зна́менское — село в составе Благовещенского сельсовета Воскресенского района Нижегородской области.

География 
Располагается на правом берегу реки Ветлуги.

Население

Примечания

Ссылки 
Заброшенная церковь в селе

Населённые пункты Воскресенского района (Нижегородская область)